Le Marais – dzielnica Paryża
 Marais – francuskie przedsiębiorstwo branży maszynowej

Biografie:
 Eugène Marais – południowoafrykański pisarz, poeta i dziennikarz
 Jean Marais – francuski aktor
 Marin Marais – francuski muzyk i kompozytor
 Peter Marais – południowoafrykański polityk